Greg Burke – giocatore di baseball statunitense
 Greg Burke – giornalista statunitense
 Greg Burke – hockeista statunitense